Petit Jean ist der Name folgender Personen:

 Petit Jean (um 1505–1569), flämischer Kapellmeister und Komponist, siehe Jean De Latre
 Île Petit-Jean, Nebeninsel von Saint-Barthélemy (Insel)

Siehe auch:
 Petit Jean Township
 Petit Jean River Bridge
 Petitjean